

Hydronyme 
 L'Auve est une rivière française qui prend sa source sur la commune d'Auve dans le département de la Marne et qui se jette dans l'Aisne à Sainte-Menehould.

Toponymes 
 Auve est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne et source de la rivière éponyme.
 Saint-Mard-sur-Auve est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.